Смі́лка (Silene L.) — рід багаторічних, рідко однорічних рослин з родини гвоздичних, з супротивними листками, з білими або червоними пелюстками.

Види 
Рід налічує понад 480 видів.

a 

 Silene abietum
 Silene acaulis
 Silene acutidentata
 Silene adelphiae
 Silene adenocalyx
 Silene adenopetala
 Silene adenophora
 Silene aegaea
 Silene aegyptiaca
 Silene aeoniopsis
 Silene affghanica
 Silene ajanensis
 Silene akaisialpina
 Silene akinfievii
 Silene akiyamae
 Silene akmaniana
 Silene alaschanica
 Silene albescens
 Silene alexandrae
 Silene alexandri
 Silene alexandrina
 Silene alexeenkoi
 Silene alexeji
 Silene almolae
 Silene alpicola
 Silene altaica
 Silene ammophila
 Silene ampullata
 Silene anatolica
 Silene andarabica
 Silene andicola
 Silene andryalifolia
 Silene angustiflora
 Silene anisoloba
 Silene antarctica
 Silene antirrhina
 Silene antri-jovis
 Silene aomorensis
 Silene aperta
 Silene apetala
 Silene aprica
 Silene arabica
 Silene araratica
 Silene arcana
 Silene arenarioides
 Silene argaea
 Silene argentea
 Silene argentina
 Silene argentinensis
 Silene arghireica
 Silene argillosa
 Silene arguta
 Silene aristidis
 Silene armena
 Silene armeria
 Silene artemisetorum
 Silene articulata
 Silene asclepiadea
 Silene asirensis
 Silene assyriaca
 Silene astartes
 Silene asterias
 Silene astrachanica
 Silene atlantica
 Silene atocioides
 Silene atrocastanea
 Silene atropurpurea
 Silene atsaensis
 Silene aucheriana
 Silene auriculata
 Silene auriculifolia
 Silene austroiranica
 Silene avromana
 Silene ayachica
 Silene aydosensis
 Silene azirensis

b 

 Silene baccifera
 Silene badachschanica
 Silene balansae
 Silene balcanica
 Silene balchaschensis
 Silene baldaccii
 Silene baldshuanica
 Silene bamianica
 Silene baranovii
 Silene barbara
 Silene barbeyana
 Silene barrattei
 Silene baschkirorum
 Silene batangensis
 Silene bayburtensis
 Silene bazardzica
 Silene beguinotii
 Silene behen
 Silene bellidifolia
 Silene bellidioides
 Silene bernardina
 Silene bersieri
 Silene berthelotiana
 Silene betpakdalensis
 Silene biafrae
 Silene biappendiculata
 Silene bilingua
 Silene birandiana
 Silene birgittae
 Silene bitlisensis
 Silene bobrovii
 Silene bolanthoides
 Silene borderei
 Silene bornmuelleri
 Silene boryi
 Silene borysthenica
 Silene bourgeaui
 Silene boyd-klineana
 Silene brahuica
 Silene breviauriculata
 Silene brevicalyx
 Silene brevicaulis
 Silene brevistaminea
 Silene bridgesii
 Silene brotheriana
 Silene bucharica
 Silene bungeana
 Silene bungei
 Silene bupleuroides
 Silene burchellii
 Silene burmanica

c 

 Silene cabulica
 Silene caesarea
 Silene caesia
 Silene caespitella
 Silene caespitosa
 Silene caliacrae
 Silene cambessedesii
 Silene campanula
 Silene campanulata
 Silene canariensis
 Silene cancellata
 Silene capillipes
 Silene capitata
 Silene capitellata
 Silene cappadocica
 Silene caramanica
 Silene cardiopetala
 Silene cariensis
 Silene caroli-henrici
 Silene caroliniana
 Silene carpatica
 Silene cartilaginea
 Silene caryophylloides
 Silene cashmeriana
 Silene catholica
 Silene cattariniana
 Silene caucasica
 Silene caudata
 Silene cephalantha
 Silene cephallenia
 Silene cerastoides
 Silene chaetodonta
 Silene chaetodontoidea
 Silene chalcedonica
 Silene chamarensis
 Silene chihuahuensis
 Silene chilensis
 Silene chlorantha
 Silene chlorifolia
 Silene chodatii
 Silene choruhensis
 Silene choulettii
 Silene chubutensis
 Silene chungtienensis
 Silene chustupica
 Silene ciliata
 Silene cinerea
 Silene cirpicii
 Silene cirtensis
 Silene citrina
 Silene clandestina
 Silene claryi
 Silene claviformis
 Silene clokeyi
 Silene cobalticola
 Silene coeli-rosa
 Silene cognata
 Silene colorata
 Silene colpophylla
 Silene commelinifolia
 Silene compacta
 Silene confertiflora
 Silene conformifolia
 Silene congesta
 Silene conglomeratica
 Silene conica
 Silene coniflora
 Silene conoidea
 Silene cordifolia
 Silene corinthiaca
 Silene coronaria
 Silene corrugata
 Silene corylina
 Silene crassifolia
 Silene crassipes
 Silene cretacea
 Silene cretica
 Silene crispans
 Silene crispata
 Silene cryptantha
 Silene cryptoneura
 Silene cryptopetala
 Silene csereii
 Silene cuatrecasasii
 Silene cuspidata
 Silene cyrenaica
 Silene cythnia
 Silene czopandagensis

d 

 Silene daenensis
 Silene dagestanica
 Silene damascena
 Silene damboldtiana
 Silene danaensis
 Silene danielii
 Silene davidlongii
 Silene dawoensis
 Silene degeneri
 Silene delavayi
 Silene delicatula
 Silene demavendica
 Silene demirizii
 Silene denizliensis
 Silene densiflora
 Silene dentipetala
 Silene depressa
 Silene dewinteri
 Silene dianthoides
 Silene dichotoma
 Silene diclinis
 Silene dieterlei
 Silene dinarica
 Silene dioica
 Silene dirphya
 Silene discolor
 Silene dissecta
 Silene disticha
 Silene divaricata
 Silene doganii
 Silene dolichocarpa
 Silene donetzica
 Silene douglasii
 Silene drummondii
 Silene dschuparensis
 Silene dubia
 Silene dumanii
 Silene dumetosa
 Silene duralii
 Silene dyris

e 

 Silene echegarayi
 Silene echinata
 Silene echinosperma
 Silene echinospermoides
 Silene eckloniana
 Silene elisabethae
 Silene elymaitica
 Silene engleri
 Silene eremitica
 Silene eriocalycina
 Silene ermenekensis
 Silene erubescens
 Silene erysimifolia
 Silene esquamata
 Silene eugeniae
 Silene euxina
 Silene eviscosa
 Silene excedens
 Silene exscapa

f 

 Silene fabaria
 Silene fabarioides
 Silene falcata
 Silene falconeriana
 Silene farsistanica
 Silene fasciculata
 Silene fauriei
 Silene favargeri
 Silene fedtschenkoana
 Silene fedtschenkoi
 Silene fenzlii
 Silene ferdowsii
 Silene ferganica
 Silene fernandezii
 Silene fetissovii
 Silene filifolia
 Silene filipetala
 Silene firma
 Silene fissicalyx
 Silene flaccida
 Silene flammulifolia
 Silene flavescens
 Silene flos-cuculi
 Silene flos-jovis
 Silene foetida
 Silene foliosa
 Silene fortunei
 Silene fraudatrix
 Silene frivaldszkyana
 Silene froedinii
 Silene fruticosa
 Silene fulgens
 Silene fuscata

g 

 Silene gaditana
 Silene galataea
 Silene gallica
 Silene gallinyi
 Silene gangotriana
 Silene gasimailikensis
 Silene gaubae
 Silene gavrilovii
 Silene gazulensis
 Silene gebleriana
 Silene gemmata
 Silene genovevae
 Silene georgievskyi
 Silene germana
 Silene gertraudiae
 Silene gevasica
 Silene ghiarensis
 Silene gigantea
 Silene gillettii
 Silene glaberrima
 Silene glaberrimum
 Silene glabrescens
 Silene glaucescens
 Silene glaucifolia
 Silene goniocaula
 Silene gonosperma
 Silene goulimyi
 Silene gracilenta
 Silene gracilicaulis
 Silene gracilis
 Silene gracillima
 Silene graeca
 Silene graefferi
 Silene graminifolia
 Silene grandiflora
 Silene grayi
 Silene greywilsonii
 Silene grisea
 Silene grossheimii
 Silene gubanovii
 Silene guichardii
 Silene guinetii
 Silene guntensis
 Silene gynodioica

h 

 Silene habaensis
 Silene hampeana
 Silene hamzaoglui
 Silene haradjianii
 Silene haumanii
 Silene haussknechtii
 Silene hawaiiensis
 Silene heldreichii
 Silene helleboriflora
 Silene hellmannii
 Silene helmandica
 Silene herbilegorum
 Silene heterodonta
 Silene heuffelii
 Silene hicesiae
 Silene hidaka-alpina
 Silene hideakiohbae
 Silene hifacensis
 Silene himalayensis
 Silene hirticalyx
 Silene hitchguirei
 Silene hochstetteri
 Silene hoefftiana
 Silene holopetala
 Silene holosteifolia
 Silene holzmannii
 Silene hookeri
 Silene huguettiae
 Silene humilis
 Silene huochenensis
 Silene hupehensis
 Silene hussonii

i 

 Silene ibosii
 Silene ichnusae
 Silene ikonnikovii
 Silene imbricata
 Silene inaperta
 Silene incisa
 Silene inclinata
 Silene incurvifolia
 Silene indeprensa
 Silene indica
 Silene insularis
 Silene integripetala
 Silene intonsa
 Silene intramongolica
 Silene intricata
 Silene invisa
 Silene involucrata
 Silene ionica
 Silene isaurica
 Silene ismailitica
 Silene ispartensis
 Silene italica

j 
 Silene jailensis
 Silene jaxartica
 Silene jenisseiensis
 Silene joerstadii
 Silene jugora
 Silene julaensis

k 
 Silene karaczukuri
 Silene karekirii
 Silene keiskei
 Silene kemoniana
 Silene kermanensis
 Silene kerneri
 Silene khasiana
 Silene kialensis
 Silene kingii
 Silene kirgisensis
 Silene kiusiana
 Silene klokovii
 Silene koelzii
 Silene komarovii
 Silene koreana
 Silene korshinskyi
 Silene koycegizensis
 Silene kremeri
 Silene kubanensis
 Silene kucukodukii
 Silene kudrjaschevii
 Silene kulabensis
 Silene kumaonensis
 Silene kunawurensis
 Silene kungessana
 Silene kuschakewiczii

l 

 Silene lacera
 Silene laciniata
 Silene laconica
 Silene ladyginae
 Silene laeta
 Silene laevigata
 Silene lagenocalyx
 Silene lagrangei
 Silene lagunensis
 Silene lamarum
 Silene lanceolata
 Silene lasiantha
 Silene latifolia
 Silene laxa
 Silene laxantha
 Silene laxipruinosa
 Silene lazica
 Silene legionensis
 Silene lemmonii
 Silene lenkoranica
 Silene leptoclada
 Silene lerchenfeldiana
 Silene leucophylla
 Silene lhassana
 Silene libanotica
 Silene lichiangensis
 Silene linae
 Silene linearifolia
 Silene lineariloba
 Silene linearis
 Silene lineata
 Silene linicola
 Silene linifolia
 Silene linnaeana
 Silene lipskyi
 Silene lithophila
 Silene littorea
 Silene litwinowii
 Silene lomalasinensis
 Silene longicalycina
 Silene longicarpophora
 Silene longicaulis
 Silene longicilia
 Silene longicornuta
 Silene longidens
 Silene longipetala
 Silene longisepala
 Silene lucida
 Silene luciliae
 Silene lycaonica
 Silene lychnidea
 Silene lydia
 Silene lynesii

m 

 Silene macrantha
 Silene macrodonta
 Silene macronychia
 Silene macrosolen
 Silene macrostyla
 Silene maeotica
 Silene magellanica
 Silene makmeliana
 Silene mandonii
 Silene manissadjianii
 Silene marcowiczii
 Silene margaritae
 Silene mariana
 Silene marizii
 Silene markamensis
 Silene marmarica
 Silene marmorensis
 Silene marschallii
 Silene martinolii
 Silene martyi
 Silene maurorum
 Silene media
 Silene megalantha
 Silene mekinensis
 Silene melanantha
 Silene melanopotamica
 Silene melikjanii
 Silene mellifera
 Silene melzheimeri
 Silene mentagensis
 Silene menziesii
 Silene mesatlantica
 Silene meyeri
 Silene michelsonii
 Silene micropetala
 Silene microphylla
 Silene microsperma
 Silene miqueliana
 Silene mirei
 Silene modesta
 Silene moldavica
 Silene mollissima
 Silene monantha
 Silene monbeigii
 Silene monerantha
 Silene montbretiana
 Silene montistellensis
 Silene montserratii
 Silene moorcroftiana
 Silene morganae
 Silene morrisonmontana
 Silene muliensis
 Silene multicaulis
 Silene multifida
 Silene multiflora
 Silene multifurcata
 Silene mundiana
 Silene muradica
 Silene muschleri
 Silene muscipula
 Silene muslimii
 Silene myongcheonensis

n 

 Silene nachlingerae
 Silene namlaensis
 Silene nana
 Silene nangqenensis
 Silene napuligera
 Silene natalii
 Silene neglecta
 Silene neoladyginae
 Silene nepalensis
 Silene nerimaniae
 Silene nevskii
 Silene nicaeensis
 Silene niederi
 Silene nigrescens
 Silene ningxiaensis
 Silene nivalis
 Silene nivea
 Silene nizvana
 Silene nocteolens
 Silene noctiflora
 Silene nocturna
 Silene nodulosa
 Silene nubigena
 Silene nuda
 Silene nummica
 Silene nuncupanda
 Silene nuratavica
 Silene nurensis
 Silene nutabunda
 Silene nutans

o 

 Silene oblanceolata
 Silene obovata
 Silene obscura
 Silene obtusidentata
 Silene obtusifolia
 Silene occidentalis
 Silene odontopetala
 Silene odoratissima
 Silene oenotriae
 Silene olgae
 Silene oligantha
 Silene oligophylla
 Silene oligotricha
 Silene oliverae
 Silene olympica
 Silene orbelica
 Silene ordossica
 Silene oreades
 Silene oregana
 Silene oreina
 Silene oreophila
 Silene oreosinaica
 Silene orientalimongolica
 Silene ornata
 Silene oropediorum
 Silene orphanidis
 Silene ostenfeldii
 Silene otites
 Silene otodonta
 Silene ovalifolia
 Silene ovata
 Silene oxyodonta
 Silene ozyurtii

p 

 Silene paeoniensis
 Silene paghmanica
 Silene pakistanica
 Silene paktiensis
 Silene palaestina
 Silene palinotricha
 Silene panjutinii
 Silene paphlagonica
 Silene papillosa
 Silene paradoxa
 Silene paranadena
 Silene pardoi
 Silene parishii
 Silene parjumanensis
 Silene parnassica
 Silene parrowiana
 Silene parryi
 Silene patagonica
 Silene patula
 Silene paucifolia
 Silene peduncularis
 Silene pendula
 Silene pentelica
 Silene perlmanii
 Silene persepolitana
 Silene persica
 Silene petersonii
 Silene petrarchae
 Silene pharnaceifolia
 Silene phoenicodonta
 Silene phrygia
 Silene physalodes
 Silene physocalycina
 Silene pichiana
 Silene pinetorum
 Silene plankii
 Silene platyphylla
 Silene plurifolia
 Silene plutonica
 Silene pogonocalyx
 Silene polypetala
 Silene pomelii
 Silene pompeiopolitana
 Silene popovii
 Silene porandica
 Silene portensis
 Silene praelonga
 Silene praemixta
 Silene praestans
 Silene pravitziana
 Silene prilepensis
 Silene prilipkoana
 Silene principis
 Silene procumbens
 Silene propinqua
 Silene psammitis
 Silene pseudatocion
 Silene pseudaucheriana
 Silene pseudocashmeriana
 Silene pseudofortunei
 Silene pseudoholopetala
 Silene pseudonurensis
 Silene pseudotenuis
 Silene pseudoverticillata
 Silene pseudovestita
 Silene pterosperma
 Silene pubicalycina
 Silene pubicalyx
 Silene pugionifolia
 Silene pungens
 Silene puranensis
 Silene purii
 Silene pusilla
 Silene pygmaea
 Silene pyrenaica

q 
 Silene qiyunshanensis
 Silene quadrifida
 Silene quadriloba

r 

 Silene radicosa
 Silene ramosissima
 Silene rasvandica
 Silene rechingeri
 Silene rectiramea
 Silene regia
 Silene reichenbachii
 Silene reinholdii
 Silene reinwardtii
 Silene renzii
 Silene repens
 Silene requienii
 Silene reticulata
 Silene retinervis
 Silene retzdorffiana
 Silene reuteriana
 Silene reverchonii
 Silene rhiphaena
 Silene rhizophora
 Silene rhynchocarpa
 Silene rigens
 Silene roemeri
 Silene rosiflora
 Silene rosulata
 Silene rothmaleri
 Silene rotundifolia
 Silene rouyana
 Silene rubella
 Silene rubricalyx
 Silene ruinarum
 Silene rupestris
 Silene rupicola
 Silene ruprechtii
 Silene ruscifolia

s 

 Silene sabinosae
 Silene sachalinensis
 Silene salamandra
 Silene salangensis
 Silene saldanhensis
 Silene salicifolia
 Silene salmonacea
 Silene salsuginea
 Silene salzmanni
 Silene samarkandensis
 Silene samia
 Silene samojedorum
 Silene samothracica
 Silene sarawschanica
 Silene sargentii
 Silene sartorii
 Silene saxatilis
 Silene saxifraga
 Silene saxosa
 Silene scabrida
 Silene scabriflora
 Silene scabrifolia
 Silene scaposa
 Silene schafta
 Silene schimperiana
 Silene schischkinii
 Silene schizolepis
 Silene schizopetala
 Silene schlumbergeri
 Silene schmuckeri
 Silene schugnanica
 Silene schwarzenbergeri
 Silene sciaphila
 Silene sclerophylla
 Silene scopulorum
 Silene scouleri
 Silene scythicina
 Silene secundiflora
 Silene sedoides
 Silene seelyi
 Silene sefidiana
 Silene semenovii
 Silene sendtneri
 Silene sennenii
 Silene senno
 Silene seoulensis
 Silene sericea
 Silene sessionis
 Silene setisperma
 Silene shahrudensis
 Silene shanbashakensis
 Silene sibirica
 Silene siderophila
 Silene sieberi
 Silene sieboldii
 Silene sinensis
 Silene sisianica
 Silene skorpilii
 Silene sobolevskajae
 Silene sojakii
 Silene solenantha
 Silene songarica
 Silene sordida
 Silene sorensenis
 Silene spaldingii
 Silene spergulifolia
 Silene spinescens
 Silene splendens
 Silene squamigera
 Silene staintonii
 Silene stapfii
 Silene stellariifolia
 Silene stellata
 Silene stenantha
 Silene stenobotrys
 Silene stenophylla
 Silene stewartiana
 Silene stewartii
 Silene stockenii
 Silene stojanovii
 Silene stracheyi
 Silene striata
 Silene stricta
 Silene struthioloides
 Silene suaveolens
 Silene subadenophora
 Silene subciliata
 Silene subconica
 Silene subcretacea
 Silene subodhii
 Silene subtenella
 Silene succulenta
 Silene suecica
 Silene suffrutescens
 Silene suksdorfii
 Silene sumbuliana
 Silene supina
 Silene surculosa
 Silene surobica
 Silene sveae
 Silene swertiifolia
 Silene syngei
 Silene syreistschikowii
 Silene sytnikii

t 

 Silene tachtensis
 Silene takeshimensis
 Silene taliewii
 Silene talyschensis
 Silene tamaranae
 Silene tatarica
 Silene tatarinowii
 Silene tatjanae
 Silene taygetea
 Silene telavivensis
 Silene tenella
 Silene thebana
 Silene thessalonica
 Silene thunbergiana
 Silene thurberi
 Silene thymifolia
 Silene thysanodes
 Silene tianschanica
 Silene tibetica
 Silene tokachiensis
 Silene tolmatchevii
 Silene tomentella
 Silene tomentosa
 Silene tommasinii
 Silene toussidana
 Silene trachyphylla
 Silene tragacantha
 Silene trajectorum
 Silene tridentata
 Silene tubiformis
 Silene tubulosa
 Silene tundricola
 Silene tunetana
 Silene tunicoides
 Silene turczaninovii
 Silene turgida
 Silene turkestanica
 Silene tyrrhenia

u 

 Silene uhdeana
 Silene undulata
 Silene ungeri
 Silene uniflora
 Silene uralensis
 Silene urodonta
 Silene urvillei

w 

 Silene vachschii
 Silene waldsteinii
 Silene vallesia
 Silene valsecchiae
 Silene wardii
 Silene variegata
 Silene vautierae
 Silene weberbaueri
 Silene velcevii
 Silene velenovskyana
 Silene velutina
 Silene velutinoides
 Silene wendelboi
 Silene ventricosa
 Silene verecunda
 Silene veselskyi
 Silene vidaliana
 Silene wilczekii
 Silene wilfordii
 Silene williamsii
 Silene villosa
 Silene villosula
 Silene violascens
 Silene virescens
 Silene virgata
 Silene virginica
 Silene viridiflora
 Silene viscaria
 Silene viscariopsis
 Silene viscidula
 Silene viscosa
 Silene vittata
 Silene vivianii
 Silene vlokii
 Silene wolgensis
 Silene volubilitana
 Silene wrightii
 Silene vulgaris

y 
 Silene yanoei
 Silene yarmalii
 Silene yemensis
 Silene yetii
 Silene yildirimlii
 Silene yunnanensis

z 
 Silene zangezura
 Silene zawadskii
 Silene zhongbaensis
 Silene zhoui
 Silene zuntoreica

Примітки 

Смілка
Смілка